Osicze (gmina Kriwa Pałanka)
 Osicze (gmina Staro Nagoriczane)